Markellinos (griech. Μαρκελλῖνος) ist der Name folgender Personen:

 Markellinos (Mediziner), Verfasser einer Abhandlung über den Puls
 Markellinos (Biograph), byzantinischer Verfasser einer Biographie des Thukydides 
 Markellinos (Rhetor), Verfasser eines Kommentars zu Hermogenes

Siehe auch:
 Marcellinus